Aghion ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Aghion (* 1955), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Gaby Aghion († 2014), französische Modedesignerin und Unternehmerin
 Philippe Aghion (* 1956), französischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Beatriz Armendáriz de Aghion (* 1959), mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin